Popis osvajača odličja u vaterpolu na Azijskim igrama:

Muškarci

Žene 

Vaterpolo
Azijske igre
Azijska natjecanja državnih reprezentacija
Azijska vaterpolska natjecanja